Landmarks in Anthropology ist eine US-amerikanische Buchreihe mit Nachdrucken von wichtigen Werken der Ethnologie und Anthropologie, die von Weston La Barre in den 1960er und 1970er Jahren herausgegeben wurde. Die Reihe erschien in New York bei der Johnson Reprint Corporation. Sie umfasst „129 books in approximately 178 volumes“.

Der Herausgeber der Reihe publizierte über hundert Bücher und Artikel in sechs Sprachen. Er war verheiratet mit Maurine Boie, der Autorin des New York City Baby Book.

Übersicht 
Quelle: worldcat.org

 Die Sahara: oder, von Oase zu Oase. Bilder aus dem Natur- und Volksleben in der grossen afrikanischen Wüste. Josef Chavanne. Wien: A. Hartleben 1879
 Unter den Naturvölkern Zentral-Brasiliens. Reiseschilderung und Ergebnisse der Zweiten Schingú-Expedition, 1887–1888. Karl von den Steinen
 Beschreibung von Afrika Olfert Dapper
 Source book in anthropology. Alfred Louis Kroeber; Thomas Talbot Waterman
 Ein Besuch in San Salvador, der Hauptstadt des Königreichs Congo Ein Beitr. z. Mythologie u. Psychologie. Adolf Bastian
 Time perspective in aboriginal American culture: a study in method. Edward Sapir
 Wanderings in wild Australia. Walter Baldwin Spencer
 The dream in primitive cultures. Jackson Steward Lincoln
 Die Masai. Ethnographische Monographie eines ostafrikanischen Semitenvolkes. M. Merker
 Durch Massailand zur Nilquelle: Reisen und Forschungen der Massai-Expedition des deutschen Antisklaverei-Komite in den Jahren 1891–1893. Berlin, D. Reimer, 1894. Oskar Baumann; Deutsches Antisklaverei-Komite.
 Morals in evolution a study in comparative ethics. L. T. Hobhouse
 Umbständliche und eigentliche Beschreibung von Africa, und denen darzu gehörigen Königreichen und Landschaften, als Egypten, Barbarien, Libyen, Biledulgerid, dem Lande der Negros, Guinea, Ethiopien, Abyssina, und den Africanischen Insulen: zusamt deren verscheidenen Nahmen, Grentzen ... [and Eigentliche Beschreibung der Insulen in Afrika.] Olfert Dapper
 Ostafrikanische Studien. Werner Munzinger
 Die Völkerstämme im Norden Deutsch-Ostafrikas. Max Weiß
 Afrikanische Reisen. [1], Ein Besuch in San Salvador der Hauptstadt des Königreichs Congo. Adolf Bastian
 Die Pangwe mit e. Geleitw. d. Verf. [Völkerkundl. Monographie e. west-afrikan. Negerstammes; Ergebnisse d. Lübecker Pangwe-Expedition 1907–1909 u. früherer Forschungen 1904–1907]. Günter Tessmann
 Beschreibung von Africa. Olfert Dapper
 Travels in Western Africa in 1845 & 1846: comprising a journey from Whydah through the Kingdom of Dahomey to Adofoodia in the interior. John Duncan
 Narrative of an expedition to the Zambesi and its tributaries and of the discovery of the lakes Shirwa and Nyassa 1858–1864. David Livingstone; Charles Livingstone
 The civilisation of Sweden in heathen times. Oscar Montelius
 The Freudian wish and its place in ethics. Edwin B. Holt
 The North American Indian: being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States, the Dominion of Canada and Alaska. Volume 9, Salishan tribes of the Coast, the Chimakum and the Quilliute, the Willapa. Edward S. Curtis
 Travels in Africa during the years … Wilhelm Junker
 The bushman ; or Life in a new country. E. W. Landor
 Wanderings in West Africa from Liverpool to Fernando Po, Richard Francis Burton, Sir; A F. R. G. S.
 Notes on the Bedouins and Wahabys: collected during his travels in the East. John Lewis Burckhardt
 An account of travels into the interior of southern Africa, in years 1797 and 1798. John Barrow, Sir. London, T. Cadell, jun. and W. Davies, 1801
 Savage life and scenes in Australia and New Zealand: being an artist's impressions of countries and people at the Antipodes. George French Angas
 The origin and growth of village communities in India. Baden H. Baden-Powell
 In Ashanti & beyond: the record of a resident magistrate's many years in tropical Africa, his arduous & dangerous treks both in the course of his duty & in pursuit of big game with descriptions of the people, their manner of living & the wonderful ways of beasts & insects. Allan Wolsey Cardinall
 Readings in ethnomusicology: Selected and with an introd. and comm. David P. McAllester
 General anthropology. Ruth Benedict; Franz Boas
 Explorations and adventures in Equatorial Africa, with accounts of the manners and customs of the people, and of the chase of the gorilla, the crocodile, leopard, elephant, hippopotamus, and other animals. Paul B. du Chaillu
 Excursions in New South Wales, Western Australia, and Van Dieman's Land, during the years 1830, 1831, 1832, and 1833. William Henry Breton
 Seven years in south Africa: travels, researches, and hunting adventures, between the diamond-fields and the Zambesi (1872–1879). Emil Holub
 Travels in South Africa, undertaken at the request of the London missionary society; being a narrative of a second journey in the interior of that country. London, F. Westley, 1822. John Campbell
 Travels, researches, and missionary labours during an eighteen years' residence in Eastern Africa: together with journeys to Jagga, Usambara, Ukambani, Shoa, Abessinia and Khartum, and a coasting voyage from Mombaz to Cape Delgado. J. L. Krapf; Ernst Georg Ravenstein
 Alone with the hairy Ainu; or, 3,800 miles on a pack saddle in Yezo and a cruise to the Kurile Islands. Arnold Henry Savage Landor
 A narrative of the expedition sent by Her Majesty's Government to the river Niger, in 1841 under the command of Captain H.D. Trotter. William Allen; Thomas Richard Heywood Thomson
 Source book in anthropology. Alfred Louis Kroeber; Thomas Talbot Waterman
 The meaning of sacrifice. Roger E. Money-Kyrle. London: L. & V. Woolf and the Institute of psycho-analysis, 1930.
 The folklore, manners, customs, and languages of the South Australian aborigines, gathered from inquiries made by authority of South Australian Government. George Taplin
 Zanzibar; city, island, and coast. Richard Francis Burton, Sir
 Wanderings in wild Australia / 2. (1967). - XIV S., S. 457–930: Ill., Kt. Baldwin Spencer
 The Eskimo about Bering Strait. Edward William Nelson
 Indian tribes of the lower Mississippi valley and adjacent coast of the Gulf of Mexico. John R. Swanton
 Two trips to gorilla land and the cataracts of the Congo. Richard Francis Burton, Sir
 Social condition, beliefs, and linguistic relationship of the Tlingit Indians. John Reed Swanton. Annual report, 1904–1905
 The hill tribes of Fiji; a record of forty years' intimate connection with the tribes … A. B. Brewster
 Tlingit myths and texts. John Reed Swanton
 Anthropology an introduction to primitive culture. Alexander Goldenweiser
 Travels in the interior of Southern Africa. London: Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1822.
 The great apes: a study of anthropoid life. Robert M. Yerkes; Ada W. Yerkes
 Pioneering on the Congo. W. Holman Bentley
 Travels in Africa during the years 1879–1883. Wilhelm Junker
 Man and culture. Clark Wissler
 The aborigines of Porto Rico and neighboring islands. Jesse Walter Fewkes
 The social organization and the secret societies of the Kwakiutl Indians. Franz Boas; George Hunt
 The Labrador Eskimo. Ernest William Hawkes
 Missionary travels and researches in South Africa; including a sketch of sixteen years' residence in the interior of Africa … David Livingstone
 Travels in Africa during the years 1882–1886. Wilhelm Junker
 Travels in Africa during the years 1875–1878. Wilhelm Junker
 The North American Indian: being a series of volumes describing the Indians of the United States, the Dominion of Canada and Alaska. Volume 15, Southern California - Shoshoneans, the Diegueños, Plateau Shoshoneans, the Washo. Edward S. Curtis
 The life of the Copper Eskimos. D. Jenness
 Chimpanzees; a laboratory colony. Robert M. Yerkes
 The Subanu; studies of a sub-Visayan mountain folk of Mindanao. John Park Finley; William Churchill
 Travels in the interior of Southern Africa. 1 William John Burchell
 Travels in the interior of Southern Africa. 2 William John Burchell
 The environmental basis of society: a study in the history of sociological theory. Franklin Thomas
 The North American Indian; list of large plates supplementing volume one-[twenty]. Edward S. Curtis
 Popular Hinduism: the religion of the masses. L. S. S. O'Malley
 The North American Indian: being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. Volume 8, The Nez Percés, Wallawalla, Umatilla, Cayuse, the Chinookan tribes. Edward S. Curtis
 Annals of rural Bengal. William Wilson Hunter
 Travels in Western Africa in 1845 & 1846, comprising a journey from Whydah through the Kingdon of Dahomey to Adofoodia in the interior. London, R. Bentley, 1847. John Duncan
 An account of the Abipones, an equestrian people of Paraguay. Martin Dobrizhoffer
 Ainu life and lore echoes of a departing race. John Batchelor
 The lost Tasmanian race. James Bonwick
 Man's poor relations. Earnest Albert Hooton
 A voyage to the Cape of Good Hope, towards the Antarctic Polar Circle, and round the world; but chiefly into the country of the Hottentots and Caffres, from the year 1772, to 1776. Anders Sparrman
 The North American Indian: being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States, the Dominion of Canada and Alaska. Volume 10, The Kwakiutl. Edward S. Curtis
 The North American Indian: being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. Volume 5, The Mandan, the Arikara, the Atsina. Edward S. Curtis
 The Coorg tribes and castes. L. A. Krishna Iyer; Reginald Edward Enthoven
 Description de l'Afrique: contenant les noms, la situation & les confins de toutes ses parties, leurs rivieres, leurs villes & leurs habitations, leurs plantes & leurs animaux: les mœurs, les coûtumes, la langue, les richesses, la religion & le gouvernement de ses peuples: avec des cartes des États, des provinces & des villes, & des figures en taille-douce, qui representent les habits & les principales ceremonies des habitans, les plantes & les animaux les moins connus. Olfert Dapper
 Excursions in New South Wales, Western Australia, and Van Dieman's Land during the years 1830, 1831, and 1833. William Henry Breton
 An introductory study of the arts, crafts, and customs of the Guiana Indians. Walter E. Roth
 Notes of a botanist on the Amazon & Andes. Richard Spruce
 The dream in primitive cultures. Introd. by C.G. Seligman. With a new pref. by George Devereux. Jackson Steward Lincoln
 Notes of a botanist on the Amazon & Andes. Richard Spruce
 An account of travels into the interior of Southern Africa, in the years 1797 and 1798: including cursory observations on the geology and geography of the southern part of that continent … John Barrow, Sir
 Myths & legends of the Australian Aboriginals. W. Ramsay Smith
 The present state of the Cape of Good Hope. Peter Kolb
 The Osage tribe. Rite of the chiefs. Sayings of the ancient men. Francis La Flesche
 Across Africa. Verney Lovett Cameron
 An expedition of discovery into the interior of Africa, through the hitherto undescribed countries of the great Namaguas, Boschmans Hill Damaras, performed under the auspices of Her Majesty's Government and the Royal Geographical Society. James Edward Alexander, Sir
 Aranda traditions. T. G. H. Strehlow
 Social organization and social usages of the Indians of the Creek Confederacy. John R. Swanton
 A journey to Ashango-land: and further penetration into equatorial Africa. Paul B. Du Chaillu
 The history of human marriage. Edward Westermarck
 The Land-systems of British India: being a manual of the land-tenures and the systems of land-revenue administration prevalent in the several provinces; with maps 1 Book 1: general ; Book 2: Bengal. B. H. Baden-Powell
 The Land-systems of British India: being a manual of the land-tenures and the systems of land-revenue administration prevalent in the several provinces; with maps 2 Book 3: the system of village or Mahál settlements. B. H. Baden-Powell
 The Land-systems of British India: being a manual of the land-tenures and the systems of land-revenue administration prevalent in the several provinces; with maps 3 Book 4: the Raiyatwárí and allied systems. B. H. Baden-Powell
 Sketches taken during ten voyages to Africa, between the years 1786 and 1800; including observations on the country between Cape Palmas and the River Congo; and cursory remarks on the physical and moral character of the inhabitants: with an appendix, containing an account of the European trade with the west coast of Africa. John Adams
 Myths of the Cherokee. James Mooney
 The present state of the empire of Morocco. Louis de Chénier
 By land: ill. with 16 contemporary portraits & maps. Ernest Scott
 The Zuñi Indians: extract from the twenty-third annual report of the Bureau of American Ethnology. Matilda Coxe Stevenson; Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology.
 The Coorg tribes and castes. L. Krishna Anantha Krishna Iyer, Diwan Bahadur
 The Zuñi Indians. Matilda Coxe Stevenson
 The Zuñi Indians: their mythology, esoteric fraternities, and ceremonies. Matilda Coxe Stevenson; Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology.
 The origin and development of the moral ideas. Edward Westermarck
 The origin and function of culture. Géza Róheim
 The North American Indian: being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska Suppl. 1/5. Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 The North American Indian: being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska 10. Edward Sheriff Curtis; Frederick Webb Hodge; Theodore Roosevelt
 The North American Indian: being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska 18. Edward Sheriff Curtis; Frederick Webb Hodge; Theodore Roosevelt
 The mothers: a study of the origins of sentiments and institutions 2 […] Robert Briffault
 Ostafrikanische Studien: Schaffhausen, Fr. Hurtesche Buchhandlung, 1864. Werner Munzinger
 Ashantee and the Gold Coast: being a sketch of the history, social state and superstitions of the inhabitants of those countries with a notice of the state and prospects of Christianity among them. John Beecham
 Aranda traditions. Theodor Georg Heinrich Strehlow
 Hill Tribes of Fiji. A. Brewster
 The mothers: a study of the origins of sentiments and institutions 1 […] Robert Briffault
 Pioneering on the Congo / 2. William Holman Bentley
 Pioneering on the Congo / 1. William Holman Bentley
 The mothers: a study of the origins of sentiments and institutions 3 […] Robert Briffault
 The history of human marriage. Edward Westermarck.
 Haida texts and myths. Skidegate dialect. John R. Swanton
 Chippewa customs. Frances Densmore
 Expedition of discovery into the interior of Africa, through the hitherto undescribed countries of the Great Namaquas, Boschmans, and Hill Damaras / by Sir James Edward Alexander. Vol. 1.2 in 1 Bd., T. 1.2.
 Geschichte Afrikas: Staatenbildungen südlich der Sahara. Diedrich Westermann
 Pioneering on the Congo. W. Holman Bentley
 By sea: ill. with 15 contemporary portraits & maps. Ernest Scott
 An account of the Abipones, an equestrian people of Paraguay. Martin Dobrizhoffer
 A Voyage to Madagascar, and the East Indies: illustrated with an accurate map of the island of Madagascar ; to which is added, a memoir on the Chinese trade. Alexis Marie de Rochon
 Myths of the Cherokee James Mooney
 Tsimshian mythology. By Franz Boas. Based on texts recorded by Henry W. Tate. Franz Boas
 Die Masai: Ethnographische Monographie eines ostafrikanischen Semitenvolkes. M. Merker
 Notes of a botanist on the Amazon and Andes. Richard Spruce
 An inquiry into the animism and folk-lore of the Guiana Indians. Walter E. Roth
 Unter den Naturvölkern Zentral-Brasiliens: Reiseschilderung und Ergebnisse der zweiten Schingú-Expedition 1887–1888. Karl von den Steinen
 The northern D'Entrecasteaux. D. Jenness; A. Ballantyne
 General anthropology. Franz Boas
 Religion in various cultures. Horace Leland Friess; Herbert Wallace Schneider
 A description of the coasts of East Africa and Malabar in the beginning of the 16th century. Duarte Barbosa; Henry Edward John Stanley
 The tribe, and intertribal relations in Australia. Gerald C. Wheeler
 Heredity and environment in the development of men. Edwin Grant Conklin
 The narrative of an explorer in tropical South Africa. Francis Galton, Sir
 Cooksland in North-Eastern Australia: The future cotton-field of Great Britain: Its characteristics and capabilities for European colonization … (1847). John Dunmore Lang
 Wanderings in West Africa: from Liverpool to Fernando Po. 1. Richard Francis Burton
 The land-systems of British India: being a manual of the land-tenures and of the systems of land-revenue administration prevalent in the several provinces. B. H. Baden-Powell
 Missionary Labours and Scenes in Southern Africa. With a New Introd. by Cecil Northcott. Robert Moffat
 Savage life and scenes in Australia and New Zealand: being an artist's impressions of countries and people at the antipodes ; with numerous illustrations. George French Angas
 Scatalogic rites of all nations: a dissertation upon the employment of excrementitious remedial agents in religion, therapeutics, divination, witchcraft, love-philters, etc., in all parts of the globe: based upon original notes and personal observation, and upon compilation from over one thousand authorities. John Gregory Bourke
 The land-systems of British India: being a munual of the land-tenures and of the systems of land-revenue administration prevalent in the several provinces … Vol. 2. Book 3, The system of village or Mahal settlements. Baden Henry Baden-Powell
 Savage Africa: being a narrative of a tour in equatorial, southwestern, and northwestern Africa, with notes on the habits of the gorilla ; on the existence of unicorns and tailed men ; on the slave-trade ; on the origin, character, and capabilities of the negro ; and on the future civilization of Western Africa. William Winwood Reade
 The land-systems of British India: Being a manual of the land-tenures and of the systems of land-revenue administration prevalent in the several provinces. 1. General. 1972. Baden H. Baden-Powell
 The land-systems of British India: Being a manual of the land-tenures and of the systems of land-revenue administration prevalent in the several provinces. 3. The system of village or mahál settlements. 1972. Baden H. Baden-Powell
 Wanderings in wild Australia. Baldwin Spencer
 Negro culture in West Africa. George Washington Ellis; Frederick Starr
 The environmental basis for society: a study in the history of sociological theory. Franklin Thomas
 The last of the Tasmanians or, The Black War of van Diemen's land. James Bonwick
 The environmental basis for society: a study in the history of sociological theory. Franklin Thomas
 Travels in Western Africa in 1845 and 1846, comprising a journey from Whydah to Adofoodia. John Duncan
 Travels in Western Africa in 1845 & 1846: comprising a journey from Whydah, trough the Kingdom of Dahomey to Adofoodia in the interior ; in 2. volumes. 2. John Duncan
 Missionary travels and researches in South Africa: including a sketch of sixteen years' residence in the interior of Africa … Maps by Arrowsmith. David Livingstone
 Journal of a voyage from Boston to the West Coast of Africa: with a full description of the manner of trading with the natives on the coast. J. A. Carnes
 In Ashanti and beyond the record of a resident magistrate's many years in Africa, … Allan Wolsey Cardinall
 Travels in Africa during the years 1882–1886. Wilhelm Junker
 Chippewa customs. Frances Densmore
 Travels in Western Africa in 1815 & 1816, comprising a journey from Whydah through the Kingdom of Dahomey to Adofoodia in the interior. John Duncan
 Daily life and origin of the Tasmanians. James Bonwick
 A narrative of the expedition sent by Her Majesty's Government to the river Niger in 1841: in 2 volumes. 2. William Allen; Thomas R. H. Thomson
 Tsimshian mythology. Franz Boas; Henry W. Tate
 Die Sahara, oder Von Oase zu Oase: Bilder aus dem Natur- und Volksleben in der grossen afrikanischen Wüste. Josef Chavanne
 How I crossed Africa: from the Atlantic to the Indian Ocean, through unknown countries: discovery of the great Zambesi affluents etc. Alexandre de Serpa Pinto
 Seven years in south Africa: travels, researches, and hunting adventures: between the diamond-fields and the Zambesi (1872–1879). Vol. 2 Emil Holub; Ellen E. Frewer
 Seven years in South Africa: travels, researches, and hunting adventures, between the diamond-fields and the Zambesi (1872–1879). Emil Holub
 Missionary travels and researches in South Africa: incl. a sketch of 16 years' residence in the interior of Africa ; and a journey from the Cape of Good Hope to Loanda on the west coast ; … David Livingstone
 A narrative of a visit to the Australian colonies. James Backhouse
 The coast Indians of southern Alaska and northern British Columbia. Albert Parker Niblack
 The land-systems of British India: being a munual of the land-tenures and of the systems of land-revenue administration prevalent in the several provinces … Vol. 3. Book 4, The raiyatwari and allied systems. Baden Henry Baden-Powell
 Notes on the Bedouins and Wahábys: collected during his travels in the East. 1/2 Johann Ludwig Burckhardt
 Seven years in south Africa: travels, researches, and hunting adventures: between the diamond-fields and the Zambesi (1872–1879). Vol. 1 Emil Holub; Ellen E. Frewer
 Afrikanische Reisen: ein Besuch in San Salvador der Hauptstadt des Königreichs Congo. Adolf Bastian
 A narrative of the expedition sent by Her Majesty's Government to the River Niger, in 1841, under the command of H. D. Trotter. William Allen; Thomas Richard Heywood Thomson; H. D. Trotter
 The land-systems of British India: being a munual of the land-tenures and of the systems of land-revenue administration prevalent in the several provinces … Vol. 1. Book 1, General. Book 2, Bengal Baden Henry Baden-Powell
 The Omaha tribe. Alice C Fletcher; Francis La Flesche
 The hill tribes of Fiji: a record of forty years' intimate connection with the tribes of the mountainous interior of Fiji with a description of their habits … from the days of cannibalism to the present time. A. B. Brewster
 The Menomini Indians. Walter James Hoffman
 Travels in South Africa, undertaken at the request of the London Missionary Society: being a narrative of a second journey in the interior of that country. 2. John Campbell
 Missionary travels and researches in South Africa; including a sketch of sixteen years' residence in the interior of Africa … Maps by Arrowsmith. New York, Harper, 1858. David Livingstone
 Travels in South Africa, undertaken at the request of the London Missionary Society: being a narrative of a second journey in the interior of that country. 1. John Campbell
 Human origins: a manual of prehistory. George Grant MacCurdy
 An Inquiry into the animism and folk-lore of the Guiana Indians. Walter E. Roth
 The North American Indian: list of large plates supplementing volume one-twenty. Edward S. Curtis
 The coast Indians of Southern Alaska and Northern British Columbia: based on the collections in the US National Museum and on the personal observation of the writer in connection with the survey of Alaska in the seasons of 1885, 1886 and 1887. Albert Parker Niblack
 Savage life and scenes in Australia and New Zealand: being an artist's impression of countries and people at the antipodes vol. 1–2. George French Angas
 Travels in South Africa, undertaken at the request of the London Missionary Society, Being a narrative of a second journey in the interior of that country: with a map and coloured prints. John Campbell
 Durch Massailand zur Nilquelle; Reisen und Forschungen der Massai-Expedition des deutschen Antisklaverei-Komite in den Jahren, 1891–1893. Oskar Baumann; Deutsches Antisklaverei-Komite.
 A narrative of the expedition sent by Her Majesty's Government to the River Niger in 1841 under the command of Captain H.D. Trotter, R.N. William Allen; T. R. H. Thomson
 The Kiwai Papuans of British New Guinea: a nature-born instance of Rousseau's ideal community. Gunnar Landtman; Alfred C. Haddon
 A study of the Thlingets of Alaska. Livingston F Jones
 Travels from the Cape of Good-Hope, into the interior parts of Africa, including many interesting anecdotes, with elegant plates, descriptive of the country and inhabitants. François Le Vaillant; Elizabeth Helme
 The races of Europe: a sociological study ; (Lowell Institute Lectures) ; accompanied by a supplementary bibliography of the anthropology and ethnology of Europe. William Zebina Ripley
 Studies of savages and sex. Alfred Ernest Crawley; Theodore Besterman
 The mothers; a study of the origins of sentiments and institutions. Robert Brittault
 The Siouan tribes of the east. James Mooney
 The land-systems of British India: being a manual of the land-tenures and of the systems of land-revenue administration prevalent in the several provinces. B. H. Baden-Powell
 The Vlandsystems of British India: Being a manual of the land-tenures and of the systems of land-revenue administration prevalent in the several provinces. 3. Book 4: The Raiyatwáré and allied systems. Baden H. Baden-Powell
 The Vlandsystems of British India: Being a manual of the land-tenures and of the systems of land-revenue administration prevalent in the several provinces. 2. Book 3: The system of village or Mahál settlements. Baden H. Baden-Powell
 The Vlandsystems of British India: Being a manual of the land-tenures and of the systems of land-revenue administration prevalent in the several provinces. 1. Book 1: General, Book 2: Bengal. Baden H. Baden-Powell
 An account of travels into the interior of southern Africa, in the years 1797–1798: including cursory observations on the geology and geography of the southern part of that continent ; the natural history of such objects as occurred in the animal, vegetable, and mineral kingdoms ; and sketches of the physical and moral characters of the various tribes of inhabitants surrounding the settlement of the Cape of Good Hope. John Barrow, Sir
 Narrative of an expedition to the Zambezi and its tributaries, and of the discovery of the lakes Shirwa and Nyassa, (1858–1864). David Livingstone; Charles Livingstone
 The Káfirs of the Hindu-Kush. George Scott Robertson
 An account of travels into the interior of southern Africa in the years 1799 and 1798: including cursory observations on the geology and geography of the southern part of that continent; the natural history of sunch objects as occurred in the animal, vegetable, and mineral kingdoms and sketches on the physical and moral characters of the various tribes of inhabitants surrounding the settlement of the Cape of Good Hope. To which is annexed, a description of the present state population and procedure of that extensive colony. Sir John Barrow, bart.
 The Winnebago tribe. Paul Radin
 Peoples of Asiatic Russia. Vladimir Il'ich Iokhel'son
 Social condition, beliefs, and linguistic relationship of the Tlingit Indians. John Reed Swanton; Smithsonian Institution. Bureau of Ethnology.
 The North American Indian: being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. 20 Edward S Curtis; Frederick Webb Hodge
 The northern D'Entrecasteaux. Diamond Jenness; Andrew Ballantyne
 Travels from the Cape of Good Hope into the interior parts of Africa: including many interesting anecdotes. François La Vaillant
 The North American Indian. List of large plates supplementing volume 13. Edward S Curtis; California Indian Library Collections Project.
 The present state of the empire of Morocco …: its animals, products, climate, soil … with the language, religion, laws, manners, customs and character of the Moors, .. ; the naval Force and Commerce of Morocco … Louis de Chenier
 Pioneering on the Congo: With a map and … illustrations from sketches, photographs, and materials supplied by the Baptist Missionary Society, several of their missionaries, and the Government of the Congo Free State. W. Holman Bentley
 A Voyage to Madagascar and the East Indies. Alexis Rochon
 The North American Indian: being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. 1 Edward S Curtis; Frederick Webb Hodge
 The North American Indian: being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. 4 Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 The North American Indian: being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. 10 Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 The North American Indian: being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. 9 Edward S Curtis; Frederick Webb Hodge
 Australian discovery. 1. By sea. Ernest Scott
 Omaha sociology. James Owen Dorsey
 Beschreibung von Afrika. O. Dapper
 Sketches taken during ten voyages to Africa between the years 1786 and 1800... John Adams
 The North American Indian: being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. 12 Edward S Curtis; Frederick Webb Hodge
 The North American Indian: being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. 3 Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 The North American Indian: being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. Suppl. 2 Edward S Curtis; Frederick Webb Hodge
 Haida texts and myths: Skidegate dialect. John Reed Swanton
 The problem of man's antiquity; an historical survey. London, 1964. Kenneth Page Oakley; British Museum (Natural History)
 The Cochin tribes and castes. L. K. Anantha Krishna Iyer
 The North American Indian: being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. 19 Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 Textiles of highland Guatemala. Lila M O'Neale
 The North American Indian: being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. 5. Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 The Kf̀irs of the Hindu-Kush. George Scott Robertson, Sir
 The North American Indian: being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. 17. Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 The origin and development of the moral ideas Vol. 2. Edward Westermarck
 The North American Indian: being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. 6 Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 The North American Indian: being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. 9 Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 Description de l'Afrique … O. Dapper. Amsterdam: Wolfgang, Waesberge, Room & van Someran, 1686.
 The last of the Tasmanians: or The black war of van Diemen' land. James Bonwick
 The races of Europe: a sociological study (Lowell Institute Lectures). William Zebina Ripley; Boston public library.
 The North American Indian: being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. 16 Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 The Cochin tribes and castes. 2. L. Krishna Anantakrishna Iyer
 The present state of the empire of Morocco … Louis de Chénier
 The mothers: a study of the origins of sentiments and institutions Vol. 3 Robert Briffault
 The North American Indian: being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. 7. Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 The North American Indian: Being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. Written, ill., and publ. by … Foreword by Theodore Roosevelt. 16 Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 An expedition of discovery into the interior of Africa through the hitherto undescribed countries of the Great Namaquas, Boschmans, and Hill Ramaras. James Edward Alexander Alexander, Sir.
 Travels from the Cape of Good-Hope. into the interior parts of Africa including many interesting anecdotes: with elegant plates, descriptive of the Country and inhabitants. Vol. 2. François Le Vaillant
 The North American Indian: being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. 6,1, List of large plates supplementing volume six. Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 A voyage to the Cape of Good Hope towards the Antarctic Polar Circle and round the world: out chiefly into the country of the Hottentots and Caffres from the year 1772 to 1776. Andrew Sparrman
 Myths & legends of the Australian aboriginals. Edgar M. Hoover (Edgar Malone)
 The origin and development of the moral ideas. Dorothy H. Cohen
 The North American Indian: Being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. Written, ill., and publ. by … Foreword by Theodore Roosevelt. 2 Edward S Curtis; Frederick Webb Hodge
 Tsimshian mythology . Based on texts recorded by Henry W. Tate. Franz Boas; Henry W. Tate
 The mothers: a study of the origins of sentiments and institutions. 2, The mothers: a study of the origins of sentiments and institutions. Robert Briffault
 The folklore, manners, customs, and languages of the South Australian aborigines, gathered from inquiries made by Authority of South Australian Government. George Taplin
 Australian discovery. Sir Ernest Scott
 The North American Indian: Being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. Written, ill., and publ. by … Foreword by Theodore Roosevelt. 18. Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 Zanzibar ; city, island, and coast / 1. Richard Francis Burton
 An account of the Abipones: an equestrian people of Paraguay. 1/3. Martin Dobrizhoffer
 Geschichte Afrikas; Staatenbildungen südlich der Sahara. Köln, Greven-Verlag [1952]. Diedrich Westermann
 The North American Indian: Being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. Written, ill., and publ. by … Foreword by Theodore Roosevelt. 3. Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 The Cochin tribes and castes. Vol. 2 L. K. Anantha Krishna Iyer
 The North American Indian: Being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. Written, ill., and publ. by … Foreword by Theodore Roosevelt. 5. Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 The North American Indian: being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. 7. Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 The present state of the empire of Morocco … Louis de Chenier
 Notes on the Bedouins and Wahabys. Johann Ludwig Burckhardt
 The Cochin tribes and castes. Vol. 1 L. K. Anantha Krishna Iyer
 The North American Indian: Being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. Written, ill., and publ. by … Foreword by Theodore Roosevelt. 1. Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 The North American Indian: Being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. Written, ill., and publ. by … Foreword by Theodore Roosevelt. 10. Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 The present state of the Empire of Morocco its animals, products, climate, soil … 1/2. Louis de Chénier
 A Papago. Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge; W. Graham Arader III Collection (University of South Carolina).
 The mothers: a study of the origins of sentiments and institutions. 1, The mothers: a study of the origins of sentiments and institutions. Robert Briffault
 Zanzibar ; city, island, and coast / 2. Richard Francis Burton
 Casa Grande Ruin. Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge; W. Graham Arader III Collection (University of South Carolina).
 An Expedition of Discovery Into the Interior of Africa, Through the Hitherto Undescribed Countries of the Great Namaquas, Boschmans and Hill Damaras, Performed Under the Auspices of Her Majesty's Government and the Royal Geographical Society, and Conducted by Sir James Edward Alexander.
 Daily life and the origin of the Tasmanians. London, S. Low, Son & Marston, 1870. James Bonwick
 The history of human marriage. 2. Edward Westermarck
 The North American Indian: Being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. Written, ill., and publ. by … Foreword by Theodore Roosevelt. 22, Supplement 6–10. Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 The North American Indian: Being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. Written, ill., and publ. by … Foreword by Theodore Roosevelt. 21, Supplement 1–5. Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 The history of human marriage. Edward Westermarck
 The North American Indian: Being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. Written, ill., and publ. by … Foreword by Theodore Roosevelt. 15. Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 Human origins ; a maual of prehistory. George Grant MacCurdy
 The history of human marriage. 1. Edward Westermarck
 The North American Indian: Being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. Written, ill., and publ. by … Foreword by Theodore Roosevelt. 24, Supplement 16–20. Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 The North American Indian: Being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. Written, ill., and publ. by … Foreword by Theodore Roosevelt. 6. Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 The North American Indian: Being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. Written, ill., and publ. by … Foreword by Theodore Roosevelt. 17. Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 An account of the Abipones, an equestrian people of Paraguay: from Latin of … Vol. 1–3. Martin Dobrizhoffer
 Human origins: a manual of prehistory. George Grant MacCurdy
 Travels from the Cape of Good Hope into the interior parts of Africa, including many interesting anecdotes, with elegant descriptive of the country and inhabitants...translated from the French. François Le Vaillant
 The races of Europe: a sociological study. William Zebina Ripley
 The great apes. Robert M. Yerkes; Ada. W York's
 Sketches taken during ten voyages to Africa, between the years 1786 and 1800: including observations on the country between Cape Palmas and the River Congo ; and cursory remarks on the physical and moral character of the inhabitants. John D. Adams
 Ashantee and the Gold Coast: being a sketch of the history, social State, and superstitions of the inhabitants of those countries. John Beecham
 [Hauptwerk]. George Scott Robertson
 Zanzibar; city, island, and coast. Richard Francis Burton, Sir
 The present state of the empire of Morocco. M. Chenier
 Early history of the Creek Indians and their neighbors. John R. Swanton
 The North American Indian: Being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and Alaska. Written, ill., and publ. by … Foreword by Theodore Roosevelt. 4. Edward S. Curtis; Frederick Webb Hodge
 Omaha sociology. James Owen Dorsey
 The folklore, manners, customs, and languages of the South Australian aborigines: gathered from inquiries made by authority of South Australian Government. George Taplin
 Die Sahara oder von Oase zu Oase. Josef Chavanne

Literatur 
 George Dearborn Spindler (Hrsg.): The Making of Psychological Anthropology. 1980

Weblinks 
 worldcat.org
  SUB GÖ

Einzelnachweise 

Sachliteratur (Ethnologie)
Sachliteratur (Anthropologie)
Buchreihe